Погорелуша — топоним:

 Погорелуша — деревня в Марёвском районе Новгородской области России.
 Погорелуша — посёлок в Марёвском районе Новгородской области России.